Richtzenhain ist der Familienname folgender Personen:

 Justus Richtzenhain (* 1998), deutscher Handballspieler
 Klaus Richtzenhain (* 1934), deutscher Leichtathlet